Cachoeira Véu da Noiva (Carrancas) — em Minas Gerais
 Cachoeira Véu da Noiva (Santana do Riacho) — na Serra do Cipó, próximo ao município de Santana do Riacho no estado brasileiro de Minas Gerais
 Cachoeira Véu de Noiva (Alenquer) — na reserva florestal Vale do Paraíso no estado brasileiro do Pará
 Cachoeira Véu de Noiva (Mato Grosso) — no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães
 Cascata Véu de Noiva (Gramado) — no município de Gramado no estado brasileiro do Rio Grande do Sul
 Cascata do Véu da Noiva — na ilha da Madeira, arquipélago da Madeira, Portugal
 Cachoeira Véu de Noiva (Itaitu), no município de Jacobina, Bahia
 Cachoeira Véu de Noiva (Rio Brumado), no município de Livramento de Nossa Senhora, Bahia

Desambiguação